Swiss Electronic Academic Library Service (SEALS) ist eine Dienstleistung des Konsortiums der Schweizer Hochschulbibliotheken im Rahmen von e-lib.ch: Elektronische Bibliothek Schweiz. Das öffentlich zugängliche Web-Portal umfasst folgende Teilprojekte:
 retro.seals.ch: Retrodigitalisierung wissenschaftlicher Zeitschriften und deren Bereitstellung im Volltext im Internet (382 Zeitschriften diverser Fachgebiete, Stand Mai 2015)
 meta.seals.ch: Betrieb eines zentralen Katalogs von Publikationen, die im Rahmen von Open-Access-Programmen auf Dokumentenservern der einzelnen Hochschulen veröffentlicht werden

Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken 
Das Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken wurde im Jahr 2000 als Projekt der Konferenz der Universitätsbibliotheken der Schweiz gegründet. Die Finanzierung erfolgte zunächst zur Hälfte durch den Bund, seit 2006 vollständig durch die Partner. Das Konsortium lizenziert einerseits 
Datenbanken sowie elektronische Zeitschriften für die Partnerbibliotheken und führt andererseits Projekte im Rahmen der Elektronischen Bibliothek Schweiz durch.

Dem Konsortium gehören folgende Institutionen an:
 alle kantonalen Universitäten (Basel, Bern, Freiburg, Genf, Lausanne, Luzern, Neuenburg, St. Gallen, Svizzera Italiana, Zürich)
 die ETH Zürich und die EPF Lausanne
 alle Fachhochschulen
 die Schweizerische Nationalbibliothek
 die vier Forschungsanstalten des Bundes (EAWAG, EMPA, PSI, WSL)

Weblinks 
 Website von E-Periodica (ehemals retro.seals.ch)
 Website des Konsortiums der Schweizer Hochschulbibliotheken
 Website der Konferenz der Universitätsbibliotheken der Schweiz (KUB)

!Swiss Electronic Academic Library Service